Bryce (berg), een berg in Canadese provincia British Columbia
Bryce (software), een computerprogramma voor het maken van 3D computer graphics
Bryce Canyon National Park, een Nationaal park in de Amerikaanse staat Utah
Bryceland, een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

Overig
Engelse voornaam, o.a. van Bryce Dallas Howard